hierarchiczna pamięć
 Hitomi
 rozszerzenie plików HTML
 The Honky Tonk Man